Ak Masdjid, que significa mesquita blanca, fou l'antic nom de:

 Simferòpol
 Khizilordà